Dobritch peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Добрич) :
Dobritch, ville bulgare, chef-lieu de l'obchtina de Dobritch (et siège de l'obchtina Dobritchka), située dans l'oblast de Dobritch ;
Dobritch, village bulgare de l'obchtina de Dimitrovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Dobritch, village bulgare de l'obchtina d'Elkhovo, situé dans l'oblast de Yambol.